USL poate fi:

 Uniunea Social-Liberală, alianță politică din România, formată în anul 2011
 Unix System Laboratories, fostă companie de software din Statele Unite